Meyer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Meyer House (Missouri), ID-Nr. 79003658
 Meyer House (Ohio), ID-Nr. 87002088
 Meyer House (Washington), ID-Nr. 85000351